

Patronyme

 Benito Rigoni, (1936-), est un ancien bobeur italien.
 Mario Andrea Rigoni (1948-2021), est un écrivain italien.
 Mario Rigoni Stern, (1921-2008), est un écrivain italien.
 Massimo Rigoni, (1961- ), est un ancien sauteur à ski italien.
 Pierre Rigoni, (1948- ), est un ancien footballeur professionnel français.
Patronyme italien